Фегер, Фехер ( — білий) — угорське прізвище:

 Пал Фегер (1936—2013) — угорський журналіст, літературознавець.
 Міклош Фехер (1979 — 2004) — угорський футболіст, нападник.
 Ференц Фехер (1902 — 1963) — угорський футболіст, воротар.

Угорські прізвища